

Cinema 
 The Enemy – film del 1916 diretto da Paul Scardon
 The Enemy – film del 1927 diretto da Fred Niblo
 The Enemy – film del 2001 diretto da Tom Kinninmont
 The Enemy (Clementine) – film del 2004 diretto da Kim De Yoeng

Letteratura 
 The Enemy – romanzo di Desmond Bagley del 1977
 Il nemico (The Enemy) – romanzo di Lee Child del 2004
 The Enemy – romanzo di Charlie Higson del 2009

Musica 
 The Enemy – gruppo musicale indie rock britannico
 The Enemy – gruppo musicale punk rock neozelandese
 The Enemy – traccia dell'album Spreading the Disease degli Anthrax del 1985
 The Enemy – traccia dell'album Damage Done dei Dark Tranquillity del 2002
 The Enemy – traccia dell'album Start a War degli Static-X del 2005
 The Enemy – singolo dei Paradise Lost del 2007, dall'album In Requiem

Teatro 
 Il nemico (The Enemy) – opera teatrale di Channing Pollock del 1925

Televisione 
Il nemico (The Enemy) – episodio della terza stagione di Star Trek: The Next Generation